Візас (футбольний клуб)
 Візас (завод)